Barbara Gibertini – ex cestista italiana
 Giovanni Paolo Gibertini – vescovo cattolico italiano
 Giulia Gibertini – pallavolista italiana